Bruno Ferrero, calciatore francese
 Bruno Ferrero, politico italiano
 Bruno Ferrero, sacerdote e scrittore italiano